Oravisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oravisaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Oravisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Oravisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,14, long 28,13), 
 Oravisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Oravisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,94, long 28,85), 
 Oravisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Oravisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Oravisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar